, album de Rainbow sorti le  ;
 , album de Donovan sorti en  ;
 , album de Yoko Ono sorti le  ;
 , album de Stuck Mojo sorti le  ;
 , album de Seraphim sorti en  ;
 , album de The Go Set sorti en 2008 ;
 , album de Laurent Larcher sorti en 2009 ;
 , album de Great White sorti le .